Омбах:

 Омбах — коммуна в Германии.
 Омбах — река в Германии.